Parcas
Parca (vestuário)
Gilberto Parca Madaíl

Desambiguação